Алексе́й Ермо́лов: Ермолов, Алексей Петрович (1777—1861) — русский военачальник и государственный деятель; известен как герой Кавказской войны.
 Ермолов, Алексей Сергеевич (1847—1917) — русский сельский хозяин и государственный деятель.